Heracleum lecokii är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Charles Marie Grenier och Dominique Alexandre Godron. Heracleum lecokii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
lecokii